DD (tanque)
 dd (Unix), um programa que copia e converte arquivos e dados
 .dd
 Dungeons & Dragons
 Dungeon Defenders
Digital Daggers

Desambiguações de siglas